Jacques Borel ist der Name folgender Personen:

* Jacques Borel (Schriftsteller) (1925–2002), französischer Schriftsteller 
 Jacques Borel (Industrieller) (* 1927), französischer Manager und Industrieller 
 Jacques Borel (Fußballspieler) (1959–1980), französischer Fußballspieler